

Спаське — село, Сандиктауський район, Акмолинська область

Спаське — село, Великоігнатовський район, Мордовія
 Спаське — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Спаське — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Спаське — село, Котельницький район, Кіровська область
 Спаське — присілок, Ленінський міський округ, Московська область
 Спаське — село, Рузаєвський район, Мордовія
 Спаське — село, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Спаське — присілок, Слободський район, Кіровська область
 Спаське — село, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область
 Спаське — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Спаське — присілок, Шатровський район, Курганська область

Спаське — село, Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Спаське — село, Дніпропетровська область, Широківський район
 Спаське — село, Житомирська область, Звягельський район
 Спаське — село, Запорізька область, Мелітопольський район
 Спаське — село, Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Спаське — село, Сумська область, Кролевецький район
 Спаське — село, Сумська область, Сумський район
 Спаське — село, Чернігівська область, Сосницький район
 Спаське — урочище, Чернігівська область